Села:
 Підмонастирок — Львівська область, Дрогобицький район
 Підмонастирок — Львівська область, Червоноградський район